«Дитя Монте-Карло» () ― комедийный фильм 1951 года, снятый совместно Джин Бойер и Лестером Фуллером. Большинство биографий Хепбёрн указывают на то, что именно во время съемок этого фильма она была открыта драматургом Колетт и выбрана на главную роль в пьесе Джиджи, что привело к тому, что Хепбёрн начала свою актёрскую карьеру в Голливуде.

Фильм был снят на английском языке, в то время как вторая версия фильма была снята на французском. Поскольку Хепбёрн свободно говорила по-французски, она сыграла ту же роль (хотя имя персонажа было изменено). Эта версия фильма была выпущена в 1951 году под названием Nous irons à Monte Carlo (Мы едем в Монте-Карло).

В ролях 
 Одри Хепбёрн ― Линда
 Жюль Маншин ― Антуан
 Кара Уильямс ― Маринетт
 Мишель Фармер ― Жаклин
 Филипп Лемер ― Филипп
 Рассел Коллинз ― Макс
 Джон Ван Дрелен ― Руди

Примечания 

Кинокомедии 1951 года
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Чёрно-белые фильмы Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы на французском языке